Коман — прізвище угорського походження.

Відомі носії:
 Володимир Коман (нар. 1964) — радянський футболіст та тренер.
 Володимир Коман (нар. 1989) — угорський футболіст.
 Кінгслі Коман (нар. 1996) — французький футболіст.
 Михайло Коман (1928—2015) — радянський та український футболіст та тренер.
 Орест Коман (1894—1988) — український греко-католицький священик і письменник у Словаччині.
 Флорінел Коман (нар. 1998) — румунський футболіст.

Українські прізвища
Угорські прізвища